

Населені пункти та їхні частини

 Корчина — гміна в Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Корчина — село в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Корчина — село в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Корчина — частина села Моґельниця в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки